Llano (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Llano (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Llano County, een county in de Amerikaanse staat Texas
Llano (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Texas
 een pseudoniem van Kees Vlak